HMAS Albatross — название одного корабля и авиабазы ВМС Австралии. Дано в честь альбатросов.

 HMAS Albatross (1928) — гидроавиатранспорт. Спущен на воду в 1928 году. В составе ВМС до 1933 года. В 1938 году передан Королевскому флоту Великобритании.
 HMAS Albatross (авиабаза) — авиабаза ВМС близ Ноуры, Новый Южный Уэльс. Создана в 1948 году, по состоянию на 2013 год активна.

См. также 
 HMS Albatross